Katya (spin), een geslacht van spinnen
 Katya, een Russische meisjesnaam afgeleid van Catharina
 Katya (inslagkrater), inslagkrater op de planeet Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam